Айтор Лопес Рекарте ( ) — испанский футболист, игрок сборной Испании.

Карьера 
Лопес родился в Мондрагоне и на протяжении десяти лет выступал за местный клуб "Реал Сосьедад", в составе которого провел около 350 матчей. После перевода в основной состав на сезон 1997-98 он сразу же стал игроком стартового состава, а его худший результат - 26 матчей в его втором профессиональном сезоне.

В том сезоне Лопес Рекарт играл в основном на позиции левого защитника, так как "Реал" занял третье место, а привычный игрок Агустин Арансабаль получил длительное повреждение. В конце концов, он стал капитаном команды, пропустив лишь один матч Ла Лиги в 2002-03 годах, когда "Реал" занял второе место.

В июле 2007 года Лопес Рекарте перешел в недавно ставшую чемпионом "Альмерию", но в течение сезона практически не появлялся в составе андалусийцев, а затем был уволен. 18 марта 2009 года он перешел в команду второго дивизиона "Эйбар", подписав контракт до конца сезона. После выбывания команды он решил уйти из футбола в возрасте почти 34 лет.

Лопес провел один матч за сборную Испании в товарищеском матче против Шотландии 3 сентября 2004 года (1:1, Валенсия). Ранее он помог сборной до 21 года выиграть Чемпионат Европы УЕФА 1998 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Королевской испанской футбольной федерации

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Эйбар»